Жуан Карлуш ди Оливейра () — бразильский легкоатлет, двукратный бронзовый призёр олимпийских игр (1976, 1980) в тройном прыжке, экс-рекордсмен мира в этой дисциплине.

15 октября 1975 года на 45 см превысил мировой рекорд в тройном прыжке, прыгнув на 17,89 м. Рекорд продержался до 1985 года. На 30 августа 2012 года это был 17-й результат в истории лёгкой атлетики.

В 1981 потерял ногу в автомобильной аварии недалеко от Сан-Паулу, после чего стал активным борцом за права инвалидов. Умер в 1999 году от последствий алкоголизма.

Примечания 

Прыгуны тройным Бразилии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1976 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1980 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 1976 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 1980 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1976 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1980 года
Рекордсмены мира в лёгкой атлетике